

Događaji 
Fraat III. Partski napao Armeniju u savezu s Pompejem Velikim

Rođenja 
Kvint Horacije Flak – (Quintus Horatius Flaccus) rimski pjesnik i satiričar.

Smrti